God mode (englisch „Gott-Modus“) steht für:

 god mode, ein Cheatcode, siehe Cheat (Computerspiel) #Entwickler-Cheatcodes
 God Mode, eine Funktion zur Windows-Systemsteuerung, siehe Systemsteuerung#Weitere (God Mode)
 God Mode (Computerspiel), Third-Person-Shooter von Atlus (2013)